Piezo (von altgr.  piezein ‚drücken‘, ‚pressen‘) ist ein Präfix, der für Eigenschaften verwendet wird, die mit mechanischem Druck zu tun haben.

In der Physik:
 Piezoelektrizität, piezoelektrischer Effekt oder Piezoeffekt: Effekt in Festkörpern, bei dem nach elastischer Verformung eine Spannung entsteht
 zur Piezotechnik gehören alle Anwendungen, die auf dem Piezoeffekt basieren
 piezoelektrische Materialien sind z. B. Piezokeramik und Piezokristalle
 piezoresistiver Effekt: in Festkörpern ändert sich der elektrische Widerstand unter Druckeinwirkung
 piezoresistiver Drucksensor: Messgerät für Druck, z. B. Silizium-Drucksensor
 physikalische Bauteile:
Piezo ist kurz für Piezoelement, ein elektrisches Bauteil, das auf dem piezoelektrischen Effekt beruht (siehe dort zu Piezoaktor, Piezogenerator, Piezostapel)
 piezoelektrische Sensoren dienen u. a. der Bestimmung von Druck 
 piezoelektrische Transformatoren basieren auf dem Piezoeffekt
 piezoelektrische Resonatoren
 Piezometer: Messgerät zur Druckbestimmung
 Piezomotoren wie Wanderwellenmotoren nutzen den piezoelektrischen Effekt
 Piezofeuerzeug: verwendet den Piezoeffekt, um Funken zu erzeugen 
 Piezomikrofon: wandelt Druckschwankungen in elektrische Signale
 Piezodrucker: drucken mittels des Piezoeffektes, siehe Tintenstrahldrucker#Verfahren
 Piezolautsprecher oder Piezofon: nutzt Schallwandler aus piezoelektrischen Keramiken, siehe ferroelektrischer Lautsprecher
 Piezochromie: die Eigenschaft von Festkörpern, unter Druck die Farbe zu ändern
 Piezophilie: Vorliebe für Druck, siehe Barophilie

In der Biologie:
 piezogene Knötchen: druckbedingte Fettgewebsvorwölbungen der Haut
 taxonomische Gattungen: u. a. Piezodorus, Piezorina